Comparación puede referirse a:
 Símil, figura retórica 
 Comparación (sintaxis)
 Analogía
 Método comparativo en general
 Método comparativo (lingüística)
 Tertium comparationis

 
 

Método comparativo